Torches – album dei Foster the People del 2011
 Torches – singolo dei Daughtry del 2016
 Torches – singolo degli X Ambassadors del 2017